Orbigny steht für:

 Orbigny, eine französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire

Orbigny ist der Familienname folgender Personen:

 Alcide Dessalines d’Orbigny (1802–1857), französischer Paläontologe
 Charles Henry Dessalines d’Orbigny (1806–1876), französischer Botaniker und Geologe

Siehe auch:
 Orbini
 D’Orbigny